Levi (praotac), sin praoca Jakova i rodozačetnik svećeničkog plemena Levi
 Levi (pleme), jedno od 12 izraelskih plemena
 Levi (skijalište), jedno od najvećih skijališta u Finskoj.